Otto von Hüpeden ist der Name folgender Personen:

* Otto von Hüpeden (General, 1838) (1838–1907), preußischer Generalleutnant
 Otto von Hüpeden (General, 1875) (1875–1944), deutscher Generalmajor